Thiotrichinae — подсемейство молевидных бабочек из семейства Моли выемчатокрылые (Gelechiidae).

Распространение 
Австралия, Афротропика, Неарктика, Неотропика, Ориентальная область, Палеарктика.

Описание 
Мелкие молевидные бабочки (размах крыльев около 1 см). От других подсемейств Gelechiidae отличается следующими признаками: максиллярные щупики 4-члениковые, оцеллии отсутствуют (развиты только у Macrenches); губные щупики загнуты назад, иногда есть половой диморфизм (самцы с длинным сегментом I, сегменты II и III с расширяющимися волосяными кистями, III сегмент заметно расширен); антенны самцов с короткими или длинными ресничками; жгутик иногда видоизменен (у Palumbina). Переднее крыло узкое, дорсальная сторона часто с продольными полосами, поперечными фасциями или апикальными отметинами; вершина иногда серповидная, верхушечные бахромчатые чешуйки вздернуты вверх; птеростигма обычно хорошо развита.

Систематика 
Включает 7 родов и около 180 видов. Thiotrichinae рассматривается сестринским к кладе Anomologinae+Gelechiinae. Подсемейство было впервые выделено в 2013 году на основании исследования митохондриальных и ядерных генов и включило роды из других подсемейств: Aristoteliinae (Palumbina, Polyhymno, Thiotricha), Anomologinae (Polyhymno), Pexicopiinae (Thiotricha), Dichomeridinae (Thiotricha) или Gelechiinae (все таксоны).

В 2009 году Пономаренко без комментариев синонимизировал  Thiotricha с Polyhymno. В 2013 году, Каршолт с соавторами (Karsholt et al. 2013) провели молекулярный и морфологический анализ типового вида Polyhymno longistrigella, сравнив его с Thiotricha, и пришли к выводу, что это разные валидные роды. Кроме того, их биология различается: гусеницы Polyhymno являются листопаутинными на бобовых, а личинки Thiotricha, насколько известно, делают портативный чехол и питаются цветами и семенами.

 
 
  — более 20 видов
  — около 150 видов

Примечания

Литература 
 
 
 Lee G.E. et al. 2021. A phylogeny of the subfamily Thiotrichinae (Lepidoptera: Gelechiidae) with a revision of the generic classification based on molecular and morphological analyses. Systematic Entomology 46: 357—379. DOI: 10.1111/syen.12466
 Ponomarenko, M. G. (2008). Functional morphology of the male genitalia in Gelechiidae (Lepidoptera) and its signifi cance for phylogenetic analysis. Nota Lepidopterologica 31 (2): 179—198.

Ссылки 
 subfamily Thiotrichinae Karsholt, Mutanen, Lee & Kaila, 2013. biolib.cz

Выемчатокрылые моли
Подсемейства насекомых